Лихогляд Микола Франкович (1959—2001) — український історик і педагог, кандидат історичних наук, доцент.
 Лихогляд Ольга Захарівна (* 1942) — українська поетка й письменниця.
українські прізвища